Паяк (, Пайко, катаревуса: Πάικον, Пайкон, стара форма Πάϊακ) е планина в Гърция, в областта Егейска Македония.

Описание 

Планината е разположена в централната част на Егейска Македония и по нея минава границата между дем Пеония (на изток), дем Мъглен (на запад) и дем Пела на юг на администритивната област Централна Македония. В източното подножие на Паяк са градовете Гумендже (Гумениса) и Боймица (Аксиуполи), в южното – Енидже Вардар (Яница), а в западното областта Мъглен (Моглена). Планината се състои от две характерни образувания – Гъндач (Κοκκινόπετρας, Γκαντάτς) на север и Поглед или Гола чука (Πόγλετ, Γκόλα Τσούκα) на юг. Двете образувания са разделени от котловината на Ливада (Ливадия) и река Църна река (Ставропотамос). Река Грамощица (Грамос), която тече на юг и е приток на Колудей, разделя Поглед на изток от по-малкия масив Метеризи (Метиризи) на запад.

Най-високият връх е Въртук (Фидота) – 1660 m, разположен в северния масив Гъндач. Често за най-висок връх е сочен Гола чука в южната част, който е висок 1650 m. Грешката идва от това, че на някои карти като Паяк е отбелязван само южния масив.

Скалите на планината са вулканични и варовикови. Паяк, която е обрасла с букове, дъбове, кестени, брези, габъри и други видове, е включена в мрежата от защитени територии Натура 2000 (1240003).

Южно от връх Гола чука, на надморска височина от 1300 m, в местността Извор, на 3 часа от Елевтерохори (или 19 km черен път), има малка хижа с 6 легла. ΦΟΟΟ Информация Джанисън, тел. 23820-23121. До хижата, на височина 1280 m е старият полуразрушен планински заслон.

Изкачването до най-високия връх може да се извърши от село Ливада (1200 m) за около 4 часа, а на връх Гола чука от Елевтерохори (500 m) за около 3,30 часа или от хижата за около 1 час.

Европейската пътека за дълги разстояния E6, идваща от Фущани (300 m) и Ошин (Архангелос, 820 m) пресича местността между Паяк и масива на Люмница и завършва при Люмница (Скра, 570 m), за да продължи на изток за Боймица (Аксиуполи) и Ругуновец (Поликастро).

Литература 
 „Из революционните борби в Паяк Планина“ – Спомени на Христо Шалдев публикувани в списание „Илюстрация Илинден“, книга 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44 46, София, 1931 година

Бележки